Källström, även skrivet Kjellström och Tjellström, är ett svenskt efternamn som kan skrivas på flera olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna

 Källström 2 425
 Kjellström 1 084
 Kjällström 136
 Kellström 49
 Tjellström 15
 Tjällström 4
Tillsammans blir detta 3 713 personer.

Personer med efternamnet Källström eller med varianter av detta namn

 Adolf Kjellström (1834–1932), arkitekt
 Anders Källström (född 1959), näringslivsledare
 Anders Källström (född 1958), företagsekonom och ledare i näringslivsorganisationer
 Angelica Källström (född 1985), sportdansare
 Arvid Källström (1893–1967), skulptör

 Barbara Kjellström (född 1965), författare, grafisk formgivare samtalscoach och civilekonom
 Birgit Kjellström (1934–2019), museiintendent
 Bo R:son Källström (1920–2014), psykiater

 Carl Erik Källström (1827–1893), stadskassör, konstnär och teckningsläare

 Ejvor Kjellström (1915–1959), skådespelare
 Elsa Kjellström (1904–1982), xylograf, exlibriskonstnär och tecknare
 Emil Källström (född 1987), politiker, centerpartist
 Erik Källström (apotekare) (1899–1954), apotekare
 Erik Källström (1908–1997), fotbollsspelare
 Erik Källström (konstnär) (1866–1904), ornamentbildhuggare och teckningslärare
 Ernst Källström (1855–1903), apotekare

 Gun-Mari Kjellström (född 1932), barnskådespelare
 Gustaf Källström (1903–1956), konstnär

 Harry Källström (1939–2009), rallyförare
 Ingrid Kjellström (1904–1946), pianist

 Johan Kjellström (1795–1854), finländsk poanotillverkare
 Johannes Källström (född 1972), entreprenör och författare

 Kim Källström (född 1982), fotbollsspelare
 Klara Källström (född 1984), fotograf och konstnär
 Knut Källström (1888–1949), redare
 Kurt Kjellström (1921–1965), ishockeyspelare

 Lennart Källström (1920–2007), skulptör
 Lilly Kjellström (1901–1969), skådespelare

 Magnus Källström (född 1964), runolog
 Maja Tjellström (1899–1998), sjuksköterska, skolledare, hjälparbetare
 Malin Källström (född 1969), seglare
 Margareta Källström (född 1947), arkitekt
 Marjo Matikainen-Kallström (född 1965), finländsk längdskidåkare och politiker, samlingspartist 
 Markus Källström (född 1977), discgolfare
 Martin Kjellström (född 1971), kroppsbyggare
 Mia Källström (född 1941), journalist
 Mikael Källström (född 1959), fotbollsspelare
 Niclas Kjellström-Matseke (född 1970), företagsledare
 Nils Kjellström (1892–1979), ingenjör och kommunalpolitiker, högerman
 Nils Kjellström (1925–2012), ingenjör och idrottsledare
 Nisse Kjellström (född 1995), scootercrossförare
 Olle Källström  (1900–1983), konstvetare
 Olof Kjellström (1863–1953), ingenjör och företagsledare
 Otto Kjellström (1855–1913), kartograf
 Paul Källström (1896–1960), målare och teaterdekoratör
 Per Källström (1942–2022), militär
 Peter Kjellström (född 1967), revyartist och skådespelare

 Sture Kjellström (1927–1988), konstnär och teckningslärare
 Sven Kjellström (1875–1950), violinist
 Sven Källström (1921–2000), målare

 Ulf Kjellström (född 1937), journalist och författare

 Wilhelm Kjellström (1890–1970), advokat

 Ylva Källström-Eklund (1933–1988), illustratör och formgivare

Källor

Svenska efternamn